Суперкубок Италии по футболу 2006 () — 19-й розыгрыш Суперкубка Италии, в котором встречались чемпион страны сезона 2005/06 миланский «Интер» и финалист Кубка Италии 2005/06 римская «Рома». Встреча состоялась 19 августа 2006 года в Милане, на стадионе Джузеппе Меацца.

Матч

Ссылки 
 Отчёт на rsssf.com

2006
Матчи ФК «Интернационале»
Матчи ФК «Рома»
Футбол в Италии в 2006 году
События 19 августа
Август 2006 года
Футбольные соревнования в Милане